AMD Athlon XP — x86-совместимый микропроцессор, являющийся развитием процессоров архитектуры K7.

ПК-процессоры

Athlon XP «Palomino» (Model 6, 180 нм) 
 CPU-ID: 6-6-0
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP «Thoroughbred A/B» (Model 8, 130 нм) 
 CPU-ID: 6-8-0 (A), 6-8-1 (B)
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP «Thorton» (Model 10, 130 нм) 
 CPU-ID: 6-A-0
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP «Barton» (Model 10, 130 нм) 
 CPU-ID: 6-A-0
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Серверные процессоры

Athlon MP «Palomino» (Model 6, 180 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon MP «Thoroughbred» (Model 8, 130 нм)

Athlon MP «Barton» (Model 10, 130 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Мобильные процессоры

Mobile Athlon 4 «Corvette» (Standard, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Mobile Athlon 4 «Corvette» (Desktop Replacement, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Mobile Athlon XP «Thoroughbred» (Standard, 35 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Mobile Athlon XP «Thoroughbred» (Balanced, 25 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Thoroughbred» (Mainstream, 45 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Thoroughbred» (Desktop Replacement, 72 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Thoroughbred» (Low Voltage, 35 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Barton» (Mainstream, 45-53 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Barton» (Desktop Replacement, 72 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Barton» (Low Voltage, 35 Вт TDP, Socket A) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Athlon XP-M «Thoroughbred» (Low Voltage, 35 Вт, Socket 563)

Athlon XP-M «Barton» (Socket 563)

Athlon XP-M «Dublin» (K8-based, Socket 754) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
 На самом деле переименованные процессоры AMD Mobile Sempron (SMN2600BIX2AY, SMN2800BIX3AY, SMN3000BIX2AY)

См. также 
 Список микропроцессоров AMD
 Список микропроцессоров Intel
 Мобильные микропроцессоры

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090106195802/http://www.chiplist.com/AMD_Athlon_XP_processor/tree3f-section--2049-/

Примечания 

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD